Richard Middleton († 1300) war ein englischer Theologe, Erzdekan von Northumberland und Philosoph des 13. Jahrhunderts. Er diente unter der Regierung von König Heinrich III. als Lordkanzler.

Einzelnachweise 

Lordkanzler (England)
Politiker (13. Jahrhundert)
Geboren im 13. Jahrhundert
Gestorben 1300
Mann